European Policy Centre
 EPC, acronimo per Carro armato da combattimento
 EPC, acronimo per [Electronic Product Code]
 EPC, acronimo per energy performance contract (vedi ESCO)
 EPC, acronimo per Engineering, Procurement, Construction (vedi EPC)
 European patent convention